La Flamme peut faire référence à :

 La Flamme (Die Flamme), film d'Ernst Lubitsch, sorti en 1923 ;
 La Flamme, film de René Hervil, sorti en 1926 ;
 La Flamme, film d'André Berthomieu, remake du précédent, sorti en 1936 ;
 La Flamme, film d'Arne Skouen sorti en 1955 ;
 La Flamme, série télévisée française diffusée en 2020.